Шугман () — словенская фамилия.

Известные носители 
  (1932—2008) — югославский и словенский актёр, обладатель Борштниковского перстня (1985), лауреат Премии Франце Прешерна (2003), отец Йернея Шугмана.
  (1968—2017) — словенский актёр, лауреат премии Viktor (1999) за роль в телесериале и Премии Фонда Франце Прешерна (1997), сын Златко Шугмана.
  (род. 1935) — югославский и словенский спортивный функционер и педагог, декан спортивного факультета Люблянского университета (1981—1983), лауреат спортивной Премии Блоудека (1985), обладатель Ордена Свободы (2001).